

Carriera

Club 
Cresciuto nel settore giovanile del Chelsea, milita nella squadra riserve già dalla stagione 2006-2007, e nel dicembre 2007 è stato convocato in prima squadra, rimanendo tre volte in panchina. Nella stagione 2007-2008 è stabilmente il portiere della squadra riserve.

Il 25 novembre il giocatore firma un contratto di prestito con la squadra di seconda divisione inglese dei Queens Park Rangers dove assume il ruolo di portiere di riserva alle spalle del titolare, il ceco Radek Černý. Con i Queens Park Rangers non scende mai in campo ed il 4 gennaio 2010 fa ritorno al Chelsea.

Nazionale 
Con la nazionale gallese ha disputato le qualificazioni per gli Europei di categoria del 2005 (come riserva) e del 2006 (titolare).

Ha esordito nella nazionale Under-21 il 21 agosto 2007 nell'amichevole Svezia-Galles 3-4, sostituendo Fôn Williams nell'intervallo e senza subire gol.

Il 20 agosto 2008 è stato convocato per la prima volta in nazionale maggiore per la partita amichevole contro la Georgia, dove però non è sceso in campo.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Calciatori gallesi